Ereselí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pontoirákleia, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 
 Koromiliá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar